Scharnhorst puede referirse a:

Personajes 
 Gerhard von Scharnhorst (1755-1813), general prusiano y reformador del ejército.
 Wilhelm von Scharnhorst (1786-1854), general prusiano de infantería.
 Gerhard Scharnhorst (1915-2009), político alemán (CDU).

Buques 
 Scharnhorst (1904), buque de pasajeros.
 SMS Scharnhorst (1907), crucero de la Primera Guerra Mundial, hundido en la Batalla de las islas Malvinas.
 Scharnhorst (1934), buque de pasajeros, internado y posteriormente comprado por Japón, que lo transformaría en el portaaviones Shin'yō.
 Scharnhorst (1939), acorazado de la Segunda Guerra Mundial, hundido en la batalla del Cabo Norte.
 Scharnhorst (1959) ex-HMS Mermaid (U30) de la Royal Navy, balandra de guerra, que participó en la Segunda Guerra Mundial, transferida a la Bundesmarine de la República Federal de Alemania en 1959, dada de baja en 1980 y desguazada en 1990.

en Alemania 
 Scharnhorst, municipio de Baja Sajonia.